El término The Postman puede referirse:

 a El cartero, una película de Argentina dirigida en 1954 por Homero Cárpena; 
 a The Postman, una novela de David Brin de 1985; 
 a The Postman, una adaptación fílmica de la novela de Brin, protagonizada por Kevin Costner en 1997;
 a Il Postino, una película de 1994, dirigida por Michael Radford;
 a El cartero, una adaptación teatral de la novela de Brin.